

Anno 
 514 o 514 a.C.

Codici 
 514 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mundenheim, dal 1907 al 1913, oggi Mannheim, nella Renania-Palatinato, in Germania

Matematica 
 514 – numero